Niemcy:
 Ehr – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Inne:
 EHR – brytyjskie czasopismo naukowe
 EHR – łotewska stacja radiowa